Osprey (englisch für „Fischadler“) steht für:
 Osprey-Klasse (1876), eine Klasse von vier Sloops der britischen Royal Navy
 Osprey-Klasse (1991), eine Klasse von zwölf Minenjagdbooten der US Navy
 Bell-Boeing V-22 (V-22 Osprey), ein Kipprotorflugzeug mit vertikaler Start- und Landefähigkeit
 Hawker Osprey, britischer Doppeldecker-Jagdflieger
 Osprey (Florida), ein Ort in Sarasota County, Florida, Vereinigte Staaten
 Osprey Publishing, ein Verlag militärhistorischer Bücher
 Osprey Reef, ein Atoll vor Queensland, Australien

Ospreys steht für:
 Ospreys, ein walisischer Rugby-Verein

Siehe auch: